CHB est un sigle composé des trois lettres C, H et B qui peut désigner :
 le projet d'autoroute A605, entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays, à l'Est de Liège, en Belgique.

CHB est un code qui peut désigner :
 , au Pakistan, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports